Sackey ist der Familienname folgender Personen:

 Alberta Sackey (* 1972), ghanaische Fußballspielerin
 Alex Quaison-Sackey (1924–1992), ghanaischer Politiker und Diplomat
 Donaldson Sackey (* 1988), deutsch-togoischer Fußballspieler, Modedesigner und Model
 Isaac Sackey (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Patience Sackey (* 1975), ghanaische Fußballspielerin
 Paul Sackey (* 1979), englischer Rugby-Union-Spieler